Nowa krytyka (ang. New Criticism) – brytyjsko-amerykańska szkoła krytyczno-literacka
 Nowa Krytyka (1991-) – polski półrocznik, czasopismo filozoficzne